Rhagonycha är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Friedrich von Eschscholtz 1830. Rhagonycha ingår i familjen flugbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flugbaggar
Rhagonycha